Bookends — четвертый студийный альбом американского дуэта Simon & Garfunkel, выпущенный 3 апреля 1968 года на лейбле Columbia.

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом Bookends на 233 место своего списка «500 величайших альбомов всех времён». В списке 2012 года альбом находится на 234 месте.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1968 года
Альбомы Simon & Garfunkel
Альбомы Columbia Records
Концептуальные альбомы